Камби́с II (Камбӯджия) — царь Ахеменидской державы, правил в 530—522 годах до н. э. 

Камбис II был сыном и преемником Кира Великого, а его матерью была Кассандана, дочь Фарнаспа из династии Ахеменидов. История правления Камбиса крайне запутана. Дело в том, что Геродот, если не считать нескольких мало помогающих делу исключений, является нашим единственным источником для времени правления Камбиса (позднейших античных писателей можно не брать в расчёт, поскольку они почти ничего не добавляют к сообщениям Геродота). Что же касается Геродота, то из его описания пребывания Камбиса в Египте, по крайней мере после рассказа о походе в Нубию (в тексте она именуется Эфиопией), возникает портрет настоящего царя-безумца.

Начало правления

Камбис — царь Вавилона 
Ещё после захвата Вавилона, Кир назначил своего сына Камбиса царём Вавилона. Церемония воцарения Камбиса проходила 4 нисана (27 марта) 538 года до н. э. по традиционному древнему ритуалу, в праздник «Нового года», с соблюдением всех формальностей (власть Камбис получал «из рук Мардука»). После утверждения Камбиса вавилонским царём появляются документы, датированные именем Камбиса и его отца, иногда вместе (например: «первый год Кира, царя Стран, [и] Камбиса, царя Вавилона») , но это продолжалось всего восемь месяцев; уже в декабре датировка идёт по одному Киру. Мы не знаем, что побудило Кира назначить сына царём, и при том временным; возможно, что он это сделал из-за предстоящей отлучки для новых войн. От 4-го года правления Кира в Вавилоне дошёл до нас документ, в котором Камбис просто назван царевичем и владельцем капитала, положенного в вавилонский банк Эгиби; дела свои он вёл через поверенного, следовательно, мог и не жить сам в Вавилоне.

Нет сведений которые бы доказывали, что Кир не доверял своему сыну. Наоборот, когда Кир рассказывает о помощи Мардука делу персов, то ссылается при этом как на самого себя, так и на Камбиса:

«Мардук, великий владыка, доволен моими деяниями и осенил благословением меня, Кира, царя который почитал его, и Камбиса, моего сына, отпрыска моих чресел <…>».

И затем, моля о вышнем покровительстве, Кир, говорит:

«Пусть боги, которых я вернул в их священные города, <…> пусть похвалят меня [перед ним]; Мардуку моему владыке, пусть скажут так: „Кир — царь, который почитает тебя, и Камбис, сын его“ <…>».

Нет ни одного свидетельства из Вавилона о каких-то недостойных поступках Камбиса, который все последние годы жизни отца оставался наследным царевичем.

Камбис вступает на персидский престол. Восстания покорённых народов 
Согласно Геродоту, ещё отправляясь в свой роковой поход, Кир сделал соправителем Камбиса, своего старшего сына от царицы Кассанданы.

После гибели отца в битве с массагетами в июле 530 года до н. э., когда весть об этом достигла Вавилона, Камбис занял персидский престол. Сохранившийся из Вавилона текст датирован двенадцатым днём улулу в год восшествия Камбиса на престол царя Вавилона, царя Стран (31 августа 530 года до н. э.). Однако при его вступлении на престол в стране начались смуты. Отдельные страны и народы, завоёванные Киром, но экономически очень мало связанные с Персией, не вошли ещё органически в состав Персидского государства. Они помнили о своей былой независимости, воспользовались смертью завоевателя и восстали, чтобы вернуть себе свою свободу. Возможно, что к этим восстаниям был причастен и второй сын Кира, который в Бехистунской надписи назван Бардия, а в труде Геродота — Смердисом. Геродот буквально повторяет вслед за Бехистунской надписью следующую формулировку: «брат Бардия, от одной матери, одного отца с Камбисом». Согласно Ктесию, он был назначен правителем Бактрии и вполне мог возмутить восточные народы против своего брата. По словам Ксенофонта, после гибели Кира «немедленно началась смута между его детьми, отложились города и народы, и всё склонилось к худшему».

Убийство Бардии 
Камбису пришлось потратить много усилий, подавляя восстания. Чтобы укрепить своё положение в качестве полновластного царя Персидской державы, Камбис убил своего брата Бардию, причём, как говорится в Бехистунской надписи, «когда Камбуджий Бардию убил, народу неизвестно было, что Бардия убит». Видимо смерть Бардии, пользовавшегося популярностью и имевшего известные достоинства, осталась неизвестной даже большинству приближённых и родных царя.

Геродот передаёт, что Бардия (Смердис) участвовал в египетском походе и был удалён из Египта в Сузы по подозрению, а затем тайно убит подосланным убийцей, но Бехистунская надпись ясно говорит, что убийство произошло ещё до египетского похода.

Характеристика Камбиса 

В лице Камбиса на престол новой империи вступил государь, бывший свидетелем и участником покорения Азии, падения древних престолов, необыкновенных переворотов, совершившихся благодаря персидскому оружию. Ему самому, ещё юношей, даже пришлось посидеть на древнейшем и славнейшем престоле столицы мира — Вавилона. Он был проникнут сознанием величия Персии и её царя; он был прирождённым государем и повелителем, в противоположность отцу, ещё помнившему традиционную патриархальность двора небольшой национальной Персиды. Эта перемена была, в особенности, подмечена греками, чуткими к автократизму, и удачно сформулирована Геродотом: «Камбис смотрел на ионян и эолян как на рабов, полученных по наследству». Но и сами персы почувствовали разницу, и тот же Геродот влагает им в уста наименование Камбиса «деспотом» в противоположность Киру, которого за человечность, отеческую заботу и любовь к персам называли «отцом».

Планы Камбиса 
 
При таком настроении политика Камбиса была вполне определённа, тем более что ход её уже был намечен его отцом или, лучше сказать, самой историей. Империя Кира занимала пространство, с одной стороны, больше ассиро-вавилонской, включив в себя Лидию, но, в то же время, и меньше её в период наибольшего распространения. Ещё не был покорён Египет, который оставался на тот момент единственным крупным древним царством, продолжавшим самостоятельное существование и по-прежнему представлявшим опасность благодаря связям с греческим миром и интригам в Азии; уже за прежние интриги и союзы он подлежал уничтожению. Для Камбиса это наследство было кстати, давая выход его тщеславию.

Тот факт, что он не тотчас по вступлении на престол двинулся на Египет, объясняется как предполагаемыми смутами, так и трудностью и серьёзностью предприятия, потребовавшего продолжительных приготовлений.

Покорение Египта

Подготовка похода 

Подобно своему отцу, Камбис стремился использовать наряду с военными мерами и дипломатические приёмы. Сосредоточив к весне 525 года до н. э. свои войска в Палестине, Камбис вступил в соглашение с арабскими кочевниками, в руках которых находились пути, ведущие через Синайскую пустыню к границам Египта. Благодаря этому он обеспечил свою армию запасами питьевой воды, которую доставляли ему на верблюдах. На море персы не имели своего флота, но максимально использовали финикийские корабли. К тому же Камбис заключил союз с тираном острова Самос Поликратом. Последний послал в помощь Камбису 40 кораблей. Эта эскадра не прибыла к месту военных действий, так как Поликрат включил в неё лиц, которых он считал нужным убрать с острова, и те вернулись с дороги, чтобы свергнуть своего тирана. Киприоты тоже перешли на сторону Камбиса и поддержали его своими кораблями.

Греческие наёмники были на обеих сторонах. Предводитель же греков, стоявших на египетской службе, галикарнасец Фанес, имевший большой авторитет среди наёмников, будучи посвящённым во все дела в Египте, изменил фараону Амасису и бежал к Камбису, доставив персам ценные сведения о военных приготовлениях египтян. Ещё более ценным для персидского царя было недовольство значительного количества египтян Амасисом; в числе их, наверное, были и приверженцы Априя, и жрецы, и другие. Ктесий прямо говорит, что победа Камбиса была обусловлена изменой вельможи, евнуха Комбафея, желавшего получить пост наместника Египта и открывшего Камбису «мосты и прочие дела египтян». Кроме того, имеются явные намёки на измену командующего морскими силами египтян Уджагорресента (Уджахор-ресенет). В своей надписи, содержащей его автобиографию и являющейся современным событию египетским рассказом, последний откровенно хвастает милостями персидских царей, осыпавших его почестями и наградами, что даёт возможность предполагать, что Уджахорресент сдал персам египетский флот без боя. Некоторые историки прямо отождествляют этого Уджагорресента с Комбафеем, упомянутым у Ктесия. Положение осложнилось ещё тем, что в это время умер энергичный Амасис, оставив престол своему сыну Псамметиху III. За этим тяжёлым, неблагоприятным и зловещим обстоятельством последовало редкое метеорологическое явление в Верхнем Египте — в Фивах выпал дождь, что на суеверных египтянах не могло не произвести тягостного впечатления. Однако египетские патриоты решились храбро сопротивляться.

Битва у Пелусия 

Пройдя через Синайскую пустыню по пути, указанному Фанесом, персы подошли к границе Египта. В походе Камбиса сопровождали бывший лидийский царь, престарелый Крёз, которого греческие историки изображают в виде умудрённого житейским опытом старца, и Силосон, брат Поликрата Самосского.

Египетская армия ждала персидское войско у Пелусия. Пелусий с древнейших времён имел важное значение как крепость, защищавшая подступы к Египту, и назывался «печатью» Египта. Греки также звали его «ключом Египта и для выхода и для входа». Тут в мае 525 года до н. э. и произошла решительная битва за Египет. В гневе на своего бывшего командира Фанеса, греческие наёмники, оставшиеся верными фараону, закололи перед строем его сыновей, находившихся в Египте, смешали их кровь с вином и, выпив эту смесь, бросились в бой. В ходе кровопролитного сражения пало много воинов, как с египетской, так и с персидской стороны. Геродот, посетивший поле боя примерно семьдесят лет спустя, видел там множество костей убитых воинов, сваленных в отдельные кучи. На одной стороне лежали кости персов, как они были погребены, а на другой — египтян.

Однако, несмотря на отчаяние и ожесточение, египтяне были разбиты и в беспорядке бежали к Мемфису, где и заперлись. Полиэн рассказывает ещё об осаде Пелусия, затянувшейся вследствие отчаянного сопротивления египтян, запасшихся множеством орудий, кидавших из пращей камни, горящие головни и стрелы. Приводится рассказ, будто Камбис овладел городом, выставив впереди войска египетских священных животных, что повлекло будто бы сдачу со стороны гарнизона, опасавшегося ранить кошек (богиня Баст), ибисов (бог Тот) и собак (бог Анубис). Во всяком случае, взятие Пелусия, как приморского пограничного пункта, было необходимо; вероятно, осада шла и с суши, и с моря. Под Пелусием персам удалось сломить мужество египетских воинов, и дальше их успехи развивались уже беспрепятственно.

Взятие Мемфиса и пленение Псамметиха III 

Камбис, согласно Геродоту, не сразу двинулся на Мемфис, а послал предварительно (во время осады Пелусия) корабль с вестником, требуя сдачи города. Но египтяне напали на корабль и потопили его, а весь его экипаж вырезали, вместе с царским послом. Тогда Камбис явился лично. Персы осадили город, и египтяне после долгой осады вынуждены были, наконец, сдаться (вероятно, июнь 525 года до н. э.). Псамметих III и вся его семья попали в плен. Две тысячи знатных египетских юношей, и в их числе сын фараона, были казнены в качестве наказания за убийство персидского посла, но самого Псамметиха Камбис пощадил, видимо, ориентируясь в этом вопросе на политику своего отца, милостиво относившегося ко всем захваченным в плен царям. После взятия Мемфиса остальной Египет, вероятно, был покорён без больших затруднений. Покорение Египта случилось столь быстро благодаря двум основным факторам в равной степени: как осмотрительному политическому и военному планированию Камбиса, так и шаткости режима, опиравшегося на отряды наёмников. Поэтому весьма вероятно даже, что коренные жители Египта с радостью приняли нового правителя. К концу августа 525 года до н. э. Камбис официально был провозглашён фараоном Египта. Он основал новую, XXVII династию. Датировка, однако, шла по годам от вступления Камбиса на персидский престол.

Опасаясь персидского нашествия, добровольно покорились персам некоторые племена Северной Африки, жившие к западу от Египта. Так, по словам Геродота, «судьба Египта устрашила живших по соседству с Египтом ливийцев, которые и сдались персам без боя, сами наложили на себя дань и послали подарки Камбису. Подобно ливийцам поступили, будучи также перепуганы, киреняне и баркияне». Камбис милостиво принял дары ливийцев, а к подношению греков Киренаики отнёсся с пренебрежением, так как, на его взгляд, оно было ничтожно малым — 500 мин (более 170 кг) серебра. Камбис, в свою очередь, оказал африканским грекам внимание, отослав на родину вдову Амасиса, киренеянку Ладику.

Политика Камбиса согласно египетским источникам 

Таковы сведения о захвате Египта, сообщаемые классическими греческими писателями. Однако из надписи Уджагорресента и других египетских официальных источников как будто следует, что Камбис действовал не как завоеватель, а повторял политику своего отца Кира при покорении Вавилона. То есть, персидский царь придал захвату Египта характер личной унии, короновался в Саисе по египетским обычаям, принял титул «царь Египта, царь стран», традиционные титулы фараонов — «потомок (богов) Ра, Осириса», египетское имя — Месут-Ра (букв. «Порождение Ра») и старался, чтобы всё происходило «как делалось издревле». Камбис продолжал политику фараонов предшествовавшей ему XXVI династии и стремился привлечь на свою сторону египтян. На рельефах из Египта он изображён в египетской одежде. Он участвовал в религиозных церемониях в храме богини Нейт в Саисе, приносил жертвы египетским богам и оказывал им другие знаки внимания. Чтобы придать захвату Египта законный характер, создавались легенды о рождении Камбиса от брака Кира с египетской царевной Нитетидой, дочерью фараона Априя. По этой версии персидский царский дом является не менее, если не более, законным в качестве фараонов, чем последние саисские цари. Таким образом, Камбис покорил Египет, как законный наследник, исторгший свою отчину из рук узурпатора Амасиса и его сына Псамметиха III. Ещё Геродоту египтяне рассказывали эту легенду.

Сразу после захвата Египта Камбис приказал всем своим воинам прекратить грабежи, покинуть храмовые территории и возместил причинённый святилищам ущерб. Следуя политике Кира, Камбис предоставил египтянам свободу в религиозной и частной жизни. Египтяне, как и представители других народов, продолжали занимать свои должности в государственном аппарате и передавали их по наследству. Так, жрец и полководец Уджагорресент не только сохранил при Камбисе все государственные должности (кроме начальника флота), которые он занимал прежде, но и получил новые. Он также стал советником Камбиса, а позднее и Дария I в делах, касавшихся управления страной. Юридические и административные документы времени Камбиса свидетельствуют о том, что первое время персидского господства не нанесло значительного ущерба экономической жизни страны.

Политика Камбиса согласно греческим авторам 
 
Между тем, и Геродот, и Диодор говорят, что Камбис явился в Саис исключительно затем, чтобы совершить поругание над мумией Амасиса. В связи с этим описываются и другие зверства Камбиса. Рассказы эти, с одной стороны, напоминают греческие моралистические анекдоты о бренности всего земного и твёрдости в перенесении несчастий, с другой — египетские романы, слагавшиеся по поводу исторических лиц и событий; образцом их могут служить фрагменты коптского палимпсеста романа о Камбисе, в котором он смешивается с Навуходоносором, а также, по-видимому, продолжение этих фрагментов в хронике Иоанна Никиусского. Впоследствии целый ряд разрушений и разграблений относился на счёт Камбиса. По Страбону, он сжёг и Серапеум, и Мемфис; по Плинию — пощадил Гелиополь только из-за поразивших его воображение обелисков; по Диодору — разграбил Рамессеум и тому подобное.

В пользу Геродота можно привести гранитный саркофаг командира стрелков Яхмеса (Амасиса), сына «царской супруги» Нехт-Баст-эроу, следовательно, одного из членов царской фамилии. На этом великолепном саркофаге повреждены имена и титулы покойного и его матери, так что оставлены только имена богов — Баст и Ях (бог Луны), которых не осмелились коснуться. Изглаживание имени — наиболее жестокая посмертная казнь по египетским представлениям. Предположительно, оно было совершено по приказанию завоевателя. Далее, в арамейских папирусах из иудейской колонии на Элефантине говорится (спустя 118 лет после завоевания), что, когда Камбис покорил Египет, он разрушил «все храмы египетских богов», но не коснулся иудейского святилища, уже тогда существовавшего на Элефантине. Наконец, и Уджагорресент говорит о «величайшем ужасе, случившемся во всей стране, подобного которому не было». Поэтому историки предполагают, что через несколько месяцев отношение Камбиса к Египту изменилось к худшему.

Вторжение в Куш 
Геродот в своей «Истории» сообщал, что, покорив Египет, Камбис решил присоединить затем всю известную тогда Африку, то есть Карфаген, оазисы и Куш. От первого пришлось отказаться, так как финикийский флот не захотел идти против соплеменников, а персидский царь не счёл себя вправе настаивать, ибо финикийцы присоединились добровольно. Экспедиция же для завоевания оазисов, вышедшая из Фив, достигла Великого оазиса (Эль-Харге) и завоевала его; об этом говорит Геродот, да и там сохранились постройки от имени персидских царей Дария I и Дария II. Однако дальнейшее продвижение персидских воинов к оазису Амона (Сива), по рассказу, переданному Геродотом, окончилось катастрофой — войско было засыпано песком пустыни во время песчаной бури.

Оставалось ещё одно африканское царство — Куш (у Геродота — Эфиопия), со столицами в Напате и Мероэ. Камбис решил покорить и его. Все сведения об этом предприятии черпаются из Геродота, у которого и здесь рассказ не свободен от легендарных наслоений и тенденций представить поход как затею безумную и по замыслу, и по выполнению, направленную, к тому же, не только против собственно Кушитского государства, но также для проверки чудесных слухов о «долголетних эфиопах» и о «солнечном столе». По Геродоту, к эфиопскому царю (согласно археологическим данным, кушитами в то время правил Аманинатакилебте) с предложением покориться были посланы понимавшие по-нубийски элефантинские «ихтиофаги». По получении оскорбительного ответа, раздражённый Камбис слишком поспешно, без достаточных приготовлений, двинулся в поход вдоль Нила (зима 524/523 года до н. э.), но, уже пройдя едва пятую часть пути, почувствовал недостаток в съестных припасах. Хотя это не остановило завоевателя, но когда войско его дошло до каннибализма, вернуться всё же пришлось. На обратном пути начался мор, и пески пустыни погребли под собою много народа. По свидетельству Страбона, холмы с погребёнными отрядами персов показывали любопытным в Нубии ещё при Октавиане Августе. Диодор Сицилийский в «Исторической библиотеке» также отмечал, что по словам эфиопов, Камбис напал на них с большим войском, и не только потерял всю свою армию, но и сам подвергся величайшей опасности. Таким образом, по словам Геродота и других античных авторов, поход был неудачен и имел результатом только протекторат над «эфиопами, пограничными с Египтом», которые даже не были обязаны платить персидскому царю дань, а приносили подарки.

Здесь мы сталкиваемся с первой серьёзной проблемой в отчёте Геродота о пребывании Камбиса в Египте. Куш, или Нубия, несомненно, был страной, входивший в состав Ахеменидской державы в период правления Дария I и позднее; при этом нет никаких доказательств того, что кто-то иной, кроме Камбиса, организовывал здесь военную кампанию. В одном документе Куш внесён в список в роли страны, откуда поставлялась слоновая кость для построек в Сузах, а в некоторых других надписях он фигурирует также как подвластная территория. Кушиты, или нубийцы, запечатлены в качестве слуг, поддерживающих царский трон в Персеполе, а на рельефах Ападаны — приносящими дань. Здесь они выглядят явными южанами и негроидами. С другой стороны, хотя отчёт Геродота об увиденном в Египте в целом весьма аккуратен, его рассказ об «Эфиопии» носит весьма фантастический характер, причём он мог быть скроен по образцу гомеровского повествования о безупречных эфиопах, живущих идеалистической и изобильной жизнью на краю света, на берегах далёкого океана. При всём почтении к Геродоту Камбис, однако, отправился на юг отнюдь не для того, чтобы достичь пределов легендарного мира.  К тому же, мало вероятно чтобы Камбис, тот самый военачальник, который так тщательно спланировал марш из Газы через Синай, мог пренебречь вопросами надлежащего снабжения собственной армии во время похода в Нубию. Скорее, как можно предполагать из древнеперсидских источников, он провёл успешную кампанию выше первого порога с целью обеспечения южных границ Египта и включил, по крайней мере, северные районы Нубии в состав своей державы.

Восстание в Египте 
Вполне вероятно, что долгое отсутствие Камбиса в Куше (Эфиопии) произвело в только что покорённом Египте движение в сторону свержения персидского ига. Геродот сообщает, что Камбис, оставив в живых Псамметиха III, был готов даже сделать его вассальным правителем Египта и погубил его только тогда, когда тот был уличён в подстрекательстве своих бывших подданных к бунту. Камбис вернулся расстроенный неудачей похода; неспокойствие египтян могло окончательно вывести его из себя, и не будет смелым предполагать, что «величайший ужас», на который намекает Уджагорресент, наступил как результат усмирения египетского бунта. Несомненно, Псамметих III пал одной из первых жертв ярости Камбиса, который теперь доверил управление Египтом уже не египтянину, а персу Арианду. Вывод о том, что установление персидской власти над самим Египтом потребовало определённых усилий, можно сделать на основании того факта, что Камбис оставался здесь полные три года.

«Безумства Камбиса» 

Геродот рассказывает, что, вернувшись из своего похода на юг, Камбис застал в Мемфисе веселящихся египтян в праздничных одеждах, пирующих по случаю «явления» нового Аписа. Персидский царь заподозрил, что египтяне радуются его неудачам, пришёл в ярость, казнил городские власти, приказал сечь жрецов, а самого тельца Аписа попытался заколоть кинжалом, но только ранил в бедро, от чего тот, однако, всё равно пал. После его кончины от раны жрецы тайно, чтобы Камбис не узнал об этом, предали Аписа погребению.

Насколько верны сведения Геродота о жестокостях Камбиса по поводу празднества интронизации Аписа и его издевательстве над египетской религией, неизвестно; во всяком случае, рассказ об убиении им Аписа не оправдывается на том основании, что стелы, происходящие из Серапеума, говорят о смерти Аписа в 6-й год Камбиса, следовательно, в начале эфиопского похода (524 год до н. э.), и затем о смерти следующего Аписа в 4-й год Дария I, из чего видно, что смена Аписов произошла во время эфиопского похода и нормальным порядком, причём на стеле времени Камбиса изображён он сам коленопреклонённым перед священным тельцом. Сохранилась на погребальном саркофаге Аписа надпись, свидетельствующая о торжественном официальном (а не тайном) погребении Аписа. Надпись гласит: «Камбис, царь Верхнего и Нижнего Египта, посвятил большой саркофаг своему отцу Апису-Осирису». Однако не представляется полностью доказанным, что Апис 4-го года Дария был непосредственным преемником умершего во время эфиопского похода и что изображение Камбиса не помещено исключительно в силу традиции. Может быть, к этому же времени относится и повреждение имён на саркофагах. По крайней мере, Геродот сообщает, что Камбис «в Мемфисе открывал древние гробницы». Подобное же повреждение и совершенное изглаживание имени Амасиса замечено на многих памятниках, происходящих из Саиса и вообще из Дельты. Демотическая хроника приводит список предметов, получавшихся храмами при Амасисе, и говорит, что многие из этих поступлений отменены Камбисом, другие (например, скот) сокращены наполовину.

По словам Геродота, после убийства Аписа Камбис — «по рассказам египтян, из-за этого кощунства тотчас был поражён безумием», хотя, как тут же отмечает греческий историк, он «и прежде был не совсем в своём уме». К тому же, говорят, он от рождения страдал тяжким недугом, который у иных слывёт под названием «священного» (то есть эпилепсией), и был совершенно не воздержан в пьянстве. В припадке безумия он избил свою беременную жену Роксану (которая была его младшей сестрой), да так, что та преждевременно начала рожать и от этого умерла. Потом он из лука застрелил сына своего доверенного человека Прексаспа, велел без веской причины схватить двенадцать знатнейших персов и с головой закопать живыми в землю, а также хотел казнить и Крёза, своего советника и наставника, лишь за то, что тот сделал ему по этому поводу замечание. Верные слуги укрыли Крёза и, хотя в дальнейшем Камбис простил Крёза, все слуги за ослушание были казнены. И ещё много подобных преступных деяний в неистовстве совершил Камбис.

Однако все эти сообщения, возможно, несколько преувеличены. Завоевательная и деспотическая политика Камбиса вызвала большую оппозицию в Мидии и в целом ряде стран, вошедших в состав Персидской державы, взрыв патриотических чувств в Египте и тревогу во всём греческом мире. Поэтому особенно в греко-египетских кругах могли возникнуть преувеличенные рассказы и даже почти легенды о жестокостях, деспотизме и безумии Камбиса. Эти легенды нашли своё яркое отражение в трудах греческих историков, в частности, в книге Геродота.

Морализирующая греческая историография противопоставляла «гуманного и справедливого» Кира «жестокому и безумному» Камбису, и в том и в другом случае допуская преувеличения. К тому же младшая ветвь Ахеменидов, в лице Дария занявшая персидский престол вскоре после смерти Камбиса, во всём поддерживала эти измышления, а порой и сама порождала мифы. Их целью было показать неспособность к правлению старшей линии.

Всё это рождает подозрение, что дурная репутация Камбиса у последующих поколений, как сообщается у Геродота — репутация безумца, — исторически недостоверна и попросту могла отражать точку зрения предубеждённых информаторов Геродота. Доверие к Камбису его отца, спокойные восемь лет правления Камбиса в Вавилоне, когда он был наследным царевичем, его блестящая военная кампания, благодаря которой Египет вошёл в состав империи, успешные завоевания в Ливии и Верхней Нубии, проявленная Камбисом способность установить прочный контроль над Египтом — всё это служит доказательством здравомыслия, но никак не безумия.

Восстание Гауматы. Смерть Камбиса 
Весной 522 года до н. э. в Египет стали доходить из Азии тревожные слухи о появлении на персидском престоле самозванца Лжебардии. Уже в месяце айару (апрель/май) в Вавилоне стали датировать документы его правлением. Камбис спешно двинулся в Персию для подавления восстания, но по пути погиб при весьма загадочных и подозрительных обстоятельствах. В апреле 522 года до н. э. Камбис был ещё жив и в некоторых местах Вавилонии его ещё признавали. Так, мы имеем от 18 апреля 522 года до н. э. последнюю табличку из Шахрину (предместье Вавилона), датированную по его царствованию.

По официальной версии, зафиксированной в Бехистунской надписи царя Дария I, власть под видом Бардии захватил маг (то есть мидийский жрец) и самозванец Гаумата. Далее говорится, что Камбис «умер от нанесённой самому себе раны», но не раскрывается никаких подробностей этого эпизода. Эти слова могут означать как самоубийство, так и несчастный случай. Рассказ Геродота по этому поводу более подробен. Он так же, как и Бехистунская надпись, называет самозванцем мага, одного из двух братьев, оставленных Камбисом для управления дворцом и бывших в числе весьма немногих, знавших об убиении Бардии. Самозванец также назвался Бардией (у Геродота — Смердис) и был похож на него лицом; брат его Патизиф был главным виновником бунта; он посадил Лжебардию на престол и разослал повсюду глашатаев, особенно к войскам, с приказом присягать самозванцу. Слухи дошли до Камбиса (якобы он видел вещий сон), который двинулся назад в Персию и находился в каких-то сирийских Экбатанах (может быть, Хамат, название которого в греческой передаче звучало сходно с названием мидийской столицы), где ему было якобы предсказано найти себе смерть. И сюда явились глашатаи от имени самозванца. Камбис допытывается у Прексаспа, которому было поручено убить Бардию, затем ловит глашатая и от него узнаёт, что он самого Бардии не видел, а послан Патизифом. Прексасп и Камбис догадываются, в чём дело. Камбис в ярости вскакивает на коня, чтобы ехать в Сузы, но при этом ранит себя в бедро и через двадцать дней умирает от гангрены.

Склонный к морализированию Геродот объясняет смерть персидского владыки местью богов за совершённое Камбисом святотатство: «когда царь вскакивал на коня, отпал наконечник ножен его меча, и обнажённый меч рассёк ему бедро. Рана была в том самом месте, куда он прежде сам поразил египетского бога Аписа». Ктесий немного иначе рассказывает о смерти Камбиса. По его словам, тот, «ради забавы стругая ножом ветку, неудачно повредил подколенное сухожилие и скончался на одиннадцатый день». Иосиф Флавий сообщает, что Камбис умер в Дамаске. Демотическая хроника из Египта, также говорит, что Камбис умер в пути, «когда ещё не достиг своей страны».

Правил Камбис 7 лет 8 месяцев и умер, не оставив наследников. Ктесий говорит, что он правил 18 лет, видимо, ведя отсчёт лет его правления с момента когда он стал царём Вавилона в 538 году до н. э.

Жёны 
 Атосса, дочь Кира Великого, сестра Камбиса.
 Роксана, дочь Кира Великого, сестра Камбиса и Атоссы. Геродот в своём труде не называет её имени, а только указывает, что помимо старшей сестры Атоссы, Камбис был женат и на их младшей сестре. Эта сестра сопровождала его в походе на Египет и там, будучи беременна, была избита Камбисом, за её неосторожные слова в защиту их общего брата Бардии (у Геродота Смердиса). От этого она начала рожать преждевременно и умерла. Её имя становится известно из отрывка труда Ктесия, сохранившегося в «Библиотеке» Фотия, где сказано, что «Роксана родила ребёнка без головы».
 Федима, дочь Отаны.

После смерти Камбиса Атосса и Федима, наряду с другими его гаремными женщинами, имёна которых неизвестны, достались его преемнику Гаумате.

Родословие Камбиса II

Примечания

Литература

Ссылки 
 Бехистунская надпись Дария I
 Энциклопедия Ираника: Камбис

Монархи державы Ахеменидов
Фараоны по алфавиту
Фараоны XXVII династии
Братоубийцы
Правители Азии VI века до н. э.
Правители Африки VI века до н. э.
Умершие от холодного оружия
Умершие от гангрены